'''Charles Veillon est un nom porté par :

 Charles Veillon (1809-1869), avocat, homme politique et militaire vaudois ;
 Charles Veillon (1900-1971), industriel, commerçant et instigateur de prix littéraires vaudois.